Главный герой:
 Главный герой
 Главный герой (фильм)
 Главный герой (телепрограмма)